La denominación Condado de León puede hacer referencia a distintos condados en Estados Unidos:

 Condado de León, condado de Florida.
 Condado de León, condado de Texas.